Cd eller CD har flere betydninger:

 Cd (compactdisk) – et optisk medie
 Cadmium (Cd) – en grundstof
 Centrum-Demokraterne (CD) – et politisk parti
 Corps diplomatique (CD) – det diplomatiske korps
 Cross Dresser (CD) – person, der ifører sig det modsatte køns påklædning.
 České dráhy (ČD) – Tjekkiets statsbaner
 cd (kommando)